Vestbanen ist der Name von mehreren Eisenbahnstrecken:

 die private Varde–Nørre Nebel (Varde–Nørre Nebel Jernbane) im Westen von Jütland / Dänemark
 die von der Danske Statsbaner betriebene Bahnstrecke København–Korsør
 Vestbanen, eigentlich Vestbanestasjonen, ein ehemaliges Bahnhofsgebäude in Oslo, Norwegen

Siehe auch
 Vestbanen (Antarktika), eine Moräne im ostantarktischen Königin-Maud-Land